Ви́да:
 Вида — жанр провансальской литературы.
 «Вида» — гондурасский футбольный клуб из Ла-Сейбы.

Топонимы 
 Вида — город в Бенине.
 Вида — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Вида () — река в Саксонии.
 Вида () — подлёдное озеро в Антарктиде, находится в Сухих долинах Мак-Мёрдо под двадцатиметровым слоем льда.

Фамилия 
 Вида, Габор (род. 1929) — венгерский фигурист, выступавший в паре с Эвой Сёллёши.
  (род. 1935) — венгерский биолог.
 Вида, Домагой (род. 1989) — хорватский футболист, полузащитник.
 Вида, Марк Иероним (около 1490—1566) — итальянский гуманист, поэт; епископ Альбы (с 1532).
 Вида, Мате (род. 1996) — венгерский футболист, полузащитник клуба «Вашаш».

См. также 
  (значения)